Англо-маратхские войны — войны между британской Ост-Индской компанией и Маратхской Конфедерацией за гегемонию в Западной и Центральной Индии.

Всего в XVIII и XIX веках произошли три англо-маратхских войны:

 Первая англо-маратхская война (1775—1782)
 Вторая англо-маратхская война (1803—1805)
 Третья англо-маратхская война (1817—1819)

История 
Начало Первой войны пришлось на весьма тяжёлый для Конфедерации маратхских княжеств период, когда государство ещё не оправилось от поражения, понесённого в войне с афганцами и закончившейся разгромом маратхского войска в Панипатской битве. Вслед за этим наступило ослабление центральной власти, усилились сепаратистские устремления пограничных князей. В целях расколоть Конфедерацию, англичане Ост-Индской компании выдвигают своего кандидата на трон пешвы — главы Маратхской Конфедерации Рагхунатх-рао. В его поддержку был отправлен английский отряд численностью в 2500 человек. После незначительных стычек в начале войны на театре военных действий наступило затишье, прерванное в конце 1778 года, когда армия маратхов во главе с Наной Фарнависом нанесла поражение англичанам, вынудив английский отряд отступить. В то же время в союз с Ост-Индской кампанией вступили князья Гвалиора и Нагпура. Войну завершил 17 мая 1782 года Салбайский договор, по которому Компания получала остров Сальсетте и округ Бассейн близ Бомбея, но отказывалась далее поддерживать Радхунатха Рао.

Часть статей Бассейнского договора, заключённого с Компанией в 1802 году пешвой Баджи-рао II, были для Маратхской Конфедерации слишком тяжелы или унизительны. Так, маратхи не имели права осуществлять внешнеполитические сношения иначе, как через Ост-Индскую Компанию, а также должны были содержать за свой счёт находившиеся на территории Конфедерации британские войска. Всё это привело к отказу Конфедерации признавать условия Салбайского мира, что привело к началу Второй англо-маратхской войны. В результате длившихся до 1805 года военных действий маратхи были разгромлены, Компании перешли Дели и бывший прежде вассальным Гвалиор. Конфедерация вынуждена была признать себя вассалом Ост-Индской Компании.

Поводом для начала Третьей войны оказались набеги иррегулярных маратхских кавалерийских частей пиндари на территории, контролируемые Ост-Индской Компанией. В поход против 30 тысяч пиндари английский военачальник Уоррен Хастингс выставил 2 армии общей численностью в 120 тысяч человек. В результате пешва Баджи-рао II выступил против англичан, несмотря на провозглашённый ранее нейтралитет. В битве при Кхадки 5 ноября 1817 года маратхи были разбиты. После ещё одной неудачной попытки сразиться с англичанами пешва бежал и британцы заняли Пуну. В конце ноября произошёл военный конфликт между Компанией и другим маратхским князем, Митходжи II. Последний выступил с отрядом в 20 тысяч воинов и 36 пушками на занятый англичанами Нагпур. В сражении при Ситабальди маратхская армия была остановлена 1500 английскими солдатами, после чего было заключено перемирие. В конце ноября против Ост-Индской Компании пошёл походом властитель Холкара, но 21 декабря 1817 года в битве при Махидпуре его войска были разгромлены.

20 февраля 1818 года вновь произошло сражение (при Ашти) между кавалерией пешвы и англичанами, и вновь победа была на английской стороне. В мае пешва и Ост-Индская Компания начали вести переговоры о мире, и 2 июня пешва Баджи Рао II сдался англичанам. Военные действия закончились в апреле 1819 года капитуляцией маратхской крепости Асиргарх.

Итоги 
Главным итогом трёх англо-маратхских войн было крушение одного из могущественнейших индийских государств — Маратхской конфедерации. Территория, подвластная его главе, пешве, сократилась до границ небольшого княжества Сатара. Маратхские княжества Холкар и Берар также были присоединены к территории Компании. В подчинение англичанам перешла таким образом значительная часть Западной и Центральной Индии — Махараштра, Гуджарат, частично Раджастхан.

Литература 
 Duff J.G. «History of the Mahrattas», v.1-2, Oxford 1921.

Войны Индии
Войны XVIII века
Войны XIX века
Войны Великобритании
Колониальные войны